Palos Blancos ist der Name folgender Orte:

in Argentinien:
 Palos Blancos (Jujuy), Ort in der Provinz Jujuy

in Bolivien:
 Palos Blancos (Alto Beni), Ort im Departamento La Paz
 Palos Blancos (Tarija), Ort im Departamento Tarija
 Municipio Palos Blancos, Municipio im Departamento La Paz